{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (60301) - || 1999 XL178 ||10 december 1999 || LINEAR
|-
| (60302) - || 1999 XM180 ||10 december 1999 || LINEAR
|-
| (60303) - || 1999 XW184 ||12 december 1999 || LINEAR
|-
| (60304) - || 1999 XT189 ||12 december 1999 || LINEAR
|-
| (60305) - || 1999 XU190 ||12 december 1999 || LINEAR
|-
| (60306) - || 1999 XW190 ||12 december 1999 || LINEAR
|-
| (60307) - || 1999 XR193 ||12 december 1999 || LINEAR
|-
| (60308) - || 1999 XH204 ||12 december 1999 || LINEAR
|-
| (60309) - || 1999 XZ206 ||12 december 1999 || LINEAR
|-
| (60310) - || 1999 XD215 ||14 december 1999 || LINEAR
|-
| (60311) - || 1999 XS216 ||13 december 1999 || Spacewatch
|-
| (60312) - || 1999 XM218 ||13 december 1999 || Spacewatch
|-
| (60313) - || 1999 XW218 ||15 december 1999 || Spacewatch
|-
| (60314) - || 1999 XU226 ||14 december 1999 || Spacewatch
|-
| (60315) - || 1999 XF227 ||15 december 1999 || Spacewatch
|-
| (60316) - || 1999 XU228 ||14 december 1999 || Spacewatch
|-
| (60317) - || 1999 XD234 ||4 december 1999 || LONEOS
|-
| (60318) - || 1999 XB235 ||3 december 1999 || LONEOS
|-
| (60319) - || 1999 XL242 ||12 december 1999 || LINEAR
|-
| (60320) - || 1999 XG253 ||12 december 1999 || Spacewatch
|-
| (60321) - || 1999 XK254 ||12 december 1999 || Spacewatch
|-
| (60322) - || 1999 XB257 ||7 december 1999 || LINEAR
|-
| (60323) - || 1999 YC8 ||27 december 1999 || Spacewatch
|-
| (60324) - || 1999 YX10 ||27 december 1999 || Spacewatch
|-
| (60325) - || 1999 YQ12 ||27 december 1999 || Spacewatch
|-
| (60326) - || 1999 YB23 ||30 december 1999 || LONEOS
|-
| (60327) - || 2000 AW5 ||4 januari 2000 || Spacewatch
|-
| (60328) - || 2000 AH7 ||2 januari 2000 || LINEAR
|-
| (60329) - || 2000 AL11 ||3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (60330) - || 2000 AG17 ||3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (60331) - || 2000 AS29 ||3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (60332) - || 2000 AJ35 ||3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (60333) - || 2000 AY40 ||3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (60334) - || 2000 AN42 ||3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (60335) - || 2000 AR42 ||4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (60336) - || 2000 AK46 ||3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (60337) - || 2000 AF51 ||3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (60338) - || 2000 AW56 ||4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (60339) - || 2000 AP62 ||4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (60340) - || 2000 AF63 ||4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (60341) - || 2000 AQ64 ||4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (60342) - || 2000 AH68 ||5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (60343) - || 2000 AY72 ||5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (60344) - || 2000 AS73 ||5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (60345) - || 2000 AD76 ||5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (60346) - || 2000 AB77 ||5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (60347) - || 2000 AD78 ||5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (60348) - || 2000 AT81 ||5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (60349) - || 2000 AS83 ||5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (60350) - || 2000 AC86 ||5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (60351) - || 2000 AG87 ||5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (60352) - || 2000 AC88 ||5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (60353) - || 2000 AN88 ||5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (60354) - || 2000 AP88 ||5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (60355) - || 2000 AE91 ||5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (60356) - || 2000 AC93 ||3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (60357) - || 2000 AG96 ||4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (60358) - || 2000 AR98 ||5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (60359) - || 2000 AJ100 ||5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (60360) - || 2000 AN100 ||5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (60361) - || 2000 AT100 ||5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (60362) - || 2000 AU103 ||5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (60363) - || 2000 AT105 ||5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (60364) - || 2000 AE108 ||5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (60365) - || 2000 AT109 ||5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (60366) - || 2000 AX114 ||5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (60367) - || 2000 AN115 ||5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (60368) - || 2000 AQ119 ||5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (60369) - || 2000 AJ120 ||5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (60370) - || 2000 AG126 ||5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (60371) - || 2000 AN139 ||5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (60372) - || 2000 AG141 ||5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (60373) - || 2000 AC144 ||5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (60374) - || 2000 AY144 ||5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (60375) - || 2000 AY146 ||8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (60376) - || 2000 AH150 ||7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (60377) - || 2000 AC165 ||8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (60378) - || 2000 AL165 ||8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (60379) - || 2000 AL167 ||8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (60380) - || 2000 AY168 ||7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (60381) - || 2000 AX180 ||7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (60382) - || 2000 AR182 ||7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (60383) - || 2000 AR184 ||7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (60384) - || 2000 AU185 ||8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (60385) - || 2000 AC195 ||8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (60386) - || 2000 AV202 ||10 januari 2000 || LINEAR
|-
| (60387) - || 2000 AM207 ||3 januari 2000 || Spacewatch
|-
| (60388) - || 2000 AY217 ||8 januari 2000 || Spacewatch
|-
| (60389) - || 2000 AO220 ||8 januari 2000 || Spacewatch
|-
| (60390) - || 2000 AD223 ||9 januari 2000 || Spacewatch
|-
| (60391) - || 2000 AQ224 ||11 januari 2000 || Spacewatch
|-
| (60392) - || 2000 AK227 ||10 januari 2000 || Spacewatch
|-
| (60393) - || 2000 AX232 ||4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (60394) - || 2000 AY234 ||5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (60395) - || 2000 AJ237 ||5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (60396) - || 2000 AG243 ||7 januari 2000 || LONEOS
|-
| (60397) - || 2000 AH243 ||7 januari 2000 || LONEOS
|-
| (60398) - || 2000 AG251 ||4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (60399) - || 2000 AY253 ||7 januari 2000 || Spacewatch
|-
| (60400) - || 2000 BA8 ||29 januari 2000 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten